Наталья Александровна Шмелькова (14 марта 1942, Ташкент — 10 апреля 2019, Москва) — прозаик и мемуаристка. Лауреат премии «Словесность». Кандидат геохимических наук. Член Союза литераторов.

Биография 
Наталья Шмелькова родилась 14 марта 1942 года в Ташкенте в эвакуации.

Наталья Шмелькова получила образование на государственном факультете МГУ. Стала государственным стипендиатом России по категории «Выдающиеся деятели культуры и искусства». Лауреат премии «Словесность».

Была участницей нелегальной «Выставки на 6 квартирах».

Среди её работ «Анатолий Зверев. Воспоминания современников», «Во чреве мачехи, или жизнь — диктатура красного», «Последние дни Венедикта Ерофеева».

На протяжении 3 лет, до смерти Венедикта Ерофеева, была одним из самых близких для него людей. Их знакомство состоялось в 1985 году на квартире журналиста Игоря Дудинского. Потом они встретились только в 1987 году.

В 1989—1999 годах работала искусствоведом-экспертом в «Дягилевъ Центре». В 1995 году стала членом Союза литераторов.

В 2017 году отпраздновала 75 летний юбилей.

Умерла 10 апреля 2019 года в Москве.

Примечания 

Мемуаристы России

Ссылки 
 Умерла Наталья Шмелькова 

Родившиеся в Ташкенте
Умершие в Москве